Paulen ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaan Paulen (1902–1985), niederländischer Athlet
 Ben Paulen (1869–1961), US-amerikanischer Politiker